Tranholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tranholm (Horsens Sogn) – en bebyggelse i Horsens Sogn, Aalborg Kommune
 Tranholm (Klovborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Klovborg Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Tranholm (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune
 Tranholm (Vildbjerg Sogn) – en bebyggelse i Vildbjerg Sogn, Herning Kommune